Ранчо лос Лара има више значења:

 Ранчо лос Лара (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо лос Лара (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо лос Лара, Тријана (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику